Pools voetbalelftal (mannen)
 Pools voetbalelftal (vrouwen)
 Pools voetbalelftal onder 21 (mannen)